Zyras — род мирмекофильных жуков-стафилинид из трибы Lomechusini (подсемейство Aleocharinae). Один из крупнейших родов, включающий более 800 видов и 50 подродов. Распространены всесветно.

Описание 
Мелкие узкотелые жуки с субпараллельными боками, длина 3—9 мм. Чаще одноцветные и блестящие. Формула лапок (число члеников в передних, средних и задних ногах): 4—5—5. Для многих изученных видов характерны мирмекофильные и термитофильные связи с муравьями и термитами, соответственно; также известны свободноживущие хищники. Представители номинативного подрода Zyras (Zyras) s. str. обнаружены вместе с муравьями родов Formica, Lasius (Dendrolasius sp.), Liometopum, Myrmica.

Систематика 
Род был выделен в 1835 году английским энтомологом Джеймсом Френсисом Стивенсом на основании им же ранее описанного типового вида Aleochara haworthi Stephens, 1832 (=Zyras haworthi). Включает более 800 видов и 50 подродов (некоторым из них недавно был придан статус самостоятельных родов, например, Myrmoecia, Pella):

 Zyras (Acanthocnemidonia)
 Zyras (Acrothoraconia)
 Zyras (Androdonia)
 Zyras (Anophthalmodonia)
 Zyras (Antronia)
 Zyras (Aplastonia)
 Zyras (Apostenonia)
 Zyras (Apterygodonia)
 Zyras (Aulacodonia)
 Zyras (Botsa)
 Zyras (Callodonia)
 Zyras (Cameronodonia)
 Zyras (Camonia)
 Zyras (Cephalodonia)
 Zyras (Colpodonia)
 Zyras (Craspa)
 Zyras (Crateodonia)
 Zyras (Ctenodonia)
 Zyras (Dentothalmonia)
 Zyras (Diaulaconia)
 Zyras (Euryalonia)
 Zyras (Eurydonia)
 Zyras (Euryncephalodonia)
 Zyras (Euryndonia)
 Zyras (Fealina)
 Zyras (Glossacantha)
 Zyras (Grammodonia)
 Zyras (Hylozyras)
 Zyras (Isothoracodonia)
 Zyras (Lastia)
 Zyras (Leptodonia)
 Zyras (Macrodonia)
 Zyras (Myrmelia)
 Zyras (Neotropopella)
 Zyras (Pachydonia)
 Zyras (Paragrammodonia)
 Zyras (Parophthalmonia)
 Zyras (Peltodonia)
 Zyras (Platydonia)
 Zyras (Polydonia)
 Zyras (Pycnodonia)
 Zyras (Remionea)
 Zyras (Rhopalodonia)
 Zyras (Rocnema)
 Zyras (Sinozyras)
 Zyras (Subversoris)
 Zyras (Synthoracodonia)
 Zyras (Taprodonia)
 Zyras (Termidonia)
 Zyras (Termitelia)
 Zyras (Termitodonia)
 Zyras (Trigonodonia)
 Zyras (Trigonozyras)
 Zyras (Tropidonia)
 Zyras (Visendor)
 Zyras (Zyras)
 Zyras (Zyrastilbus)

Примечания

Литература 
 Hlaváč, P.; Newton, A.F.; Maruyama, M. 2011. World catalogue of the species of the tribe Lomechusini (Staphylinidae: Aleocharinae). Zootaxa (ISSN 1175-5326), 3075: 1-151. Preview

Ссылки 
 Род Zyras  на Tree of life

Алеохарины
Мирмекофилы
Термитофилы
Роды жесткокрылых